Dieser Artikel listet die Nominierungen und die Gewinner des Fernsehpreises Primetime Emmy Award for Outstanding Drama Series seit seiner Einführung 1951 auf. Der Preis gilt als einer der wichtigsten Preise im Rahmen der Emmyverleihung und hat seinen Namen häufig geändert. Zwischen 1951 und 1954 hieß der Preis Best Dramatic Show, 1955 und 1956 Best Dramatic Series. 1957 wurde kein Award verliehen. 1958 wurde der Award in zwei Kategorien vergeben: Best Dramatic Anthology Series und Best Dramatic Series with Continuing Characters. 1959 hieß er Best Dramatic Series - Less Than One Hour. 1960 wurde er umbenannt in Outstanding Program Achievement in the Field of Drama. Den Namen behielt er bis 1965. 1966 änderte sich der name zum sechsten Mal. Der Titel Outstanding Dramatic Series or Outstanding Series-Drama wurde von 1966 an verwendet. Danach wurde der Name in Outstanding Drama Series geändert.

Gewinner und Nominierungen
Die folgende Tabelle, geordnet nach Jahrzehnten, listet alle Gewinner und Nominierte auf. Die Daten stammen aus der „Primetime Emmy Awards Database“.

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Senderrangliste
NBC – 21
CBS – 18
ABC – 9
AMC – 6
HBO – 4

PBS – 4
FOX – 1
 KECA-TV – 1
 NET – 1
 Showtime – 1
Hulu – 1

Die meisten Gewinne
4 Emmys
Game of Thrones
L.A. Law – Staranwälte, Tricks, Prozesse
Mad Men
Polizeirevier Hill Street
The West Wing – Im Zentrum der Macht

3 Emmys
Das Haus am Eaton Place
Preston & Preston
Playhouse 90

2 Emmys
Breaking Bad
Cagney & Lacey
Kobra, übernehmen Sie
Lou Grant
Picket Fences – Tatort Gartenzaun
Practice – Die Anwälte
Die Sopranos
United States Steel Hour

Die meisten Nominierungen
11 Nominierungen
Law & Order

8 Nominierungen
Game of Thrones

7 Nominierungen
Emergency Room – Die Notaufnahme
Die Sopranos
Mad Men
Studio One
The West Wing – Im Zentrum der Macht

6 Nominierungen
Chefarzt Dr. Westphall
L.A. Law – Staranwälte, Tricks, Prozesse
New York Cops – NYPD Blue
Polizeirevier Hill Street

5 Nominierungen
24
Breaking Bad
Cagney & Lacey
Columbo
Lou Grant
House of Cards

4 Nominierungen
Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI
Ausgerechnet Alaska
Die besten Jahre
Dexter
Dr. House
Lost
The Philco-Goodyear Television Playhouse
Practice – Die Anwälte
Homeland

3 Nominierungen
Eine amerikanische Familie
Der Chef
Chicago Hope – Endstation Hoffnung
China Beach
CSI: Den Tätern auf der Spur
Detektiv Rockford – Anruf genügt
Downton Abbey
Dr. med. Marcus Welby
Fame – Der Weg zum Ruhm
Das Haus am Eaton Place
Kobra, übernehmen Sie
Magnum
Mord ist ihr Hobby
Gnadenlose Stadt
Police Story – Immer im Einsatz
Preston & Preston
Robert Montgomery Presents
Six Feet Under – Gestorben wird immer
Die Straßen von San Francisco
Tennisschläger und Kanonen
This is Us
The United States Steel Hour
Die Waltons
Zurück in die Vergangenheit

2 Nominierungen
Alfred Hitchcock präsentiert
Baretta
Boardwalk Empire
Boston Legal
Celanese Theatre
Dallas
Damages – Im Netz der Macht
The Dick Powell Show
Good Wife
Grey’s Anatomy
I’ll Fly Away
Kojak – Einsatz in Manhattan
Kraft Television Theatre
Mit Schirm, Charme und Melone
Das Model und der Schnüffler
Picket Fences – Tatort Gartenzaun
Playhouse 90
Pulitzer Prize Playhouse
Quincy
Die Schöne und das Biest
Die Unbestechlichen
The White Shadow
Westworld

Weblinks
 Primetime Emmy® Awards
 Primetime Emmy® Awards History Database

Einzelnachweise 

Drama Series